Погрешность — неточность, ошибка, промах.

 Погрешность аппроксимации — величина, характеризующая различие между уравнениями для точного и для разностного решений.
 Погрешность измерения — отклонение измеренного значения величины от её истинного (действительного) значения.